Anthony Walongwa (Nantes, 15 de outubro de 1993) é um futebolista profissional francês que atua como defensor.

Carreira 
Anthony Walongwa começou a carreira no . 

Futebolistas da França
Franceses de ascendência congolesa (República Democrática do Congo)
Futebolistas do Football Club de Nantes